Diese Liste soll alle offiziellen A-Länderspiele der honduranischen Fußballnationalmannschaft enthalten.

1921 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Weblinks 
Liste der Spiele von Honduras (englisch)

Honduras
Fußball (Honduras)